Ассоциация мусульманских студентов (, HMI) — индонезийская студенческая организация, крупнейшее объединение мусульманской учащейся молодёжи. Создана в 1947 году. Занимает правые политические позиции. Участвовала в войне за независимость конца 1940-х, антикоммунистической кампании 1965—1966, свержении президента Сукарно в 1966—1967. Традиционно связана с правомусульманскими политическими организациями,

Создание 
Организация мусульманского студенчества Индонезии была учреждена в Джокьякарте 5 февраля 1947 года. Инициативная группа состояла из студентов Высшей исламской школы (ныне — Исламский университет Индонезии). Главным инициатором был студент юридического факультета Лафран Пане, впоследствии известный индонезийский юрист, философ и политолог. День учреждения Ассоциации мусульманских студентов (HMI) совпал с 25-летием Пане.

Программной целью HMI объявлялось

 укрепление Индонезийского республиканского государства и благосостояние индонезийского народа
 распространение и развитие исламского учения
 защита интересов студенческой молодёжи

Лафран Пане был сторонником независимой демократической Индонезии, считал ислам религией равенства и справедливости. Эти взгляды отражались в программе HMI.Кроме того, ставилась задача консолидировать образованную молодёжь как авангард мусульманских масс Индонезии. Это рассматривалось как необходимость в условиях антиколониальной борьбы и противостояния христианским, особенно католическим, и марксистским политическим силам. Второй конфликт считался более актуальным, поскольку в университетских центрах доминировала влиятельная Социалистическая партия, союзная коммунистам. Кроме того, студенческий союз Джокьякарты находился под голландским влиянием.

Идеология 
Внутренние разногласия отступили на второй план в условиях войны за независимость. Активисты HMI сыграли видную роль в вооружённой борьбе с голландцами. Организация приобрела репутацию патриотической силы. HMI быстро превратилась в самую популярную и многочисленную из исламских студенческих организаций. Идеология социально активного ислама HMI успешно конкурировала с светским национализмом Сукарно, коммунизмом, социализмом и даже Панча Сила.

HMI придерживалась правой жёстко антикоммунистической идеологии. В 1948 году студенты-добровольцы во главе с заместителем председателя HMI Ахмадом Тиртосудиро участвовали в подавлении Мадиунского мятежа, поднятого Компартией Индонезии (КПИ). После этого отношения HMI с КПИ стали непримиримо враждебны. Ячейки HMI находились в жёсткой конфронтации со студенческой организацией КПИ.

На встрече с мусульманскими студентами 20 июля 2017 главнокомандующий Национальной армией Индонезии Гатот Нурмантьо сообщил, что руководство КПИ планировало роспуск HMI и принудительное растворение в коммунистическом студенческом союзе. Этому требованию сопротивлялись генералы Ахмад Яни и Абдул Харис Насутион. Однако глава КПИ Дипа Айдит настаивал на ликвидации HMI ещё 29 сентября 1965 года.

Мусульманские студенческие активисты находилась в оппозиции левому правлению Сукарно. Ассоциация была тесно связана с Нахдатул Улама. Политическое руководство HMI осуществлял Субхан ЗЭ, в Ассоциации состояли такие яростные антикоммунисты, как Бурхануддин ЗР.

С 1961 по 1968 председателем HMI был студент джакартского Государственного исламского университета Сярифа Хидаятуллы Нурчолиш Маджид (Чак Нур). Он стал основным автором работы Nilai Dasar Perjuangan — Основные ценности борьбы. Этот текст являлся своего рода «идеологическим справочником» HMI (типа коммунистического «Блокнота агитатора», но с исламским антикоммунистическим содержанием). Под руководством Чак Нура Ассоциация мусульманских студентов стала одним из авангардных отрядов правых сил Индонезии. Активисты HMI отличались идеологической убеждённостью, доходившей до фанатизма, высокой организованностью, дисциплиной и физической подготовкой.

В событиях 1965—1966 годов 
30 сентября 1965 года прокоммунистическая военная группировка Унтунга совершила попытку государственного переворота. Путч был подавлен войсками под командованием Сухарто и Сарво Эдди. Началась мощная антикоммунистическая кампания, сопровождавшаяся массовыми убийствами членов и сторонников КПИ. HMI немедленно откликнулась на антикоммунистический призыв Субхана ЗЭ.

Руководители HMI участвовали в совещании 4 октября, на котором был учреждён антикоммунистический координационный центр мусульманских организаций. Члены HMI, вместе с католическими студентами KASBUL, участвовали в разгроме штаб-квартиры КПИ в Джакарте 8 октября 1965. Субхан ЗЭ был одним из руководителей антикоммунистической кампании 1965—1966. Многие члены HMI — в том числе председатель Ассоциации Суластомо, Акбар Танджунг, Сярифуддин Харахап, Бурхануддин ЗР — организовывали антикоммунистические акции, участвовали в столкновениях и убийствах.

Представители HMI сыграли важную роль в создании Союза действий студентов Индонезии (КАМИ). Среди лидеров КАМИ были Акбар Танджунг и Абдул Гафур. HMI полностью и активно поддержала выдвинутые КАМИ Три народных требования — роспуск и запрет КПИ, чистку правительства и госаппарата от сторонников компартии, коммунистов снижение цен. Членом HMI был активист КАМИ Ариф Рахман Хаким, погибший 24 февраля 1966 в столкновении с охраной президента Сукарно. Некоторые исследователи считают, что роль HMI в разгроме КПИ и свержении Сукарно являлась одной из ключевых.

При «новом порядке» 
После установления «нового порядка» Субхан ЗЭ быстро перешёл в оппозицию и даже призывал к джихаду против президента Сухарто. Однако в целом HMI лояльно относилась к режиму. Сложная ситуация возникла в 1985 году, когда власти потребовали от всех организаций Индонезии принять за основу светскую в общем идеологию Панча Сила. В HMI произошёл раскол, отделилась радикально-исламистское крыло. Однако HMI приняла требование властей и продолжала действовать легально. Ассоциация являлась одним из кадровых резервов режима.

С 1999 года, после отставки Сухарто, HMI вновь провозгласила ислам своей мировоззренческой основой.

Организационная структура 
Ячейки HMI действуют практически во всех высших учебных заведениях Индонезии. Территориальные организации создаются в районах, городах и провинциях. Высшей инстанцией общенационального уровня является Генеральный совет.

Важную роль в системе HMI играют автономные исламские институты — исламского образования, экономики, технологий, права, культуры, сельского хозяйства, охраны природы.

Вся деятельность HMI осуществляется на основе принципов, изложенных в «Основных ценностях борьбы». Каждый съезд HMI принимает рабочую программу на ближайший год.

Современное состояние 
HMI позиционируется как организация исламской студенческой молодёжи. Заявлена цель: воспитание достойного образованного студента, ответственного и справедливого, вдохновлённого Аллахом.

Многие видные политические, общественные, культурные деятели современной Индонезии являются выпускниками HMI. Акбар Танджунг был председателем индонезийского парламента, Абдул Гафур — министром по делам молодёжи и спорта, Юсуф Калла с 2014 второй раз стал вице-президентом Индонезии. Философ и богослов Нурчолиш Маджид был известен как один из крупнейших исламских мыслителей, идеолог своеобразной «плюралистической реформации», видный политик правомусульманского лагеря.

С 2015 года председателем HMI является социолог и экономист Муляди Тамсир, выпускник частных университетов Капуас (Синтанг) и Трисакати (Джакарта). Он считается носителем консервативной и антикоммунистической традиции исламского студенчества. В декабре 2016 Муляди Тамсир осудил левые демонстрации в Джакарте и провёл расследование, каким образом на «антрелигиозной акции» появилась символика HMI (выяснилось, что её носитель не состоит в Ассоциации). Муляди Тамсир выступает за активную «исламскую оборону» Подчёркивает связи с Нахдатул Улама, критикует президента Джокови за «разобщение мусульман».

Отношения HMI с левоцентристским правительством Джокови носят конфликтный характер. В январе 2017 Муляди Тамсир был вызван в полицию для допроса о состоянии финансовой отчётности HMI. От явки он отказался, считая вызов неправомерным.

См. также 
 Учащиеся мусульмане Индонезии
 Союз действия учащейся молодёжи Индонезии
 Ассоциация католических студентов Республики Индонезия

Примечания 

Студенческие организации Индонезии
Исламские организации Индонезии
Антикоммунистические организации